PUW steht für:
 Flughafen Pullman/Moscow (IATA-Code), US-amerikanischer  Verkehrsflughafen

puw steht für:
 Puluwatesische Sprache (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache

Abkürzung